Ando kan som auktorsförkortning betyda:

 Hisatsugu Ando
 Toshio Ando

Robotskapade auktorsförkortningar